Harijs Vītoliņš – en anglais :  (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton devenu entraîneur. Il évoluait au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 1986, il commence sa carrière avec le Pardaugava Riga dans le championnat d'URSS. Il part en Amérique du Nord en 1992. Il est repêché à deux reprises par une franchise de la Ligue nationale de hockey. La première fois, par les Canadiens de Montréal en 1988 puis en 1993 par les Jets de Winnipeg. Il joue huit rencontres avec cette équipe. Il revient en Europe en 1994. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2005 après avoir joué en Suède et en Suisse.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Lettonie au niveau international. Il entraîne l'équipe nationale de Lettonie aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987|| Dinamo Riga || URSS|| 17|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| Dinamo Riga|| URSS || 30|| 3|| 3|| 6|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Dinamo Riga|| URSS || 36|| 3|| 2|| 5|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Dinamo Riga|| URSS || 45|| 7|| 6|| 13|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| Dinamo Riga|| URSS || 46|| 12|| 19|| 31|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Dinamo Riga || URSS || 30|| 12|| 5|| 17|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Senators de New Haven || LAH|| 7|| 6|| 3|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Thunder Hawks de Thunder Bay || CoHL|| 8|| 6|| 7|| 13|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| HC Coire|| LNA|| 17|| 12|| 6|| 18|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Hawks de Moncton||  LAH|| 70|| 28|| 34|| 62|| 41|| 20|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 1993-1994|| Jets de Winnipeg|| LNH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 30|| 6|| 17|| 23|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Rögle BK|| Elitserien|| 19|| 3|| 2|| 5|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| HC Coire|| LNB || 39|| 25|| 58|| 83|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| HC Coire||  LNB|| 39|| 30|| 51|| 81|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| HC Coire|| LNB|| 40|| 24|| 38|| 62|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| HC Coire||  LNB|| 36|| 25|| 23|| 48|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| HC Coire||  LNA|| 39|| 15|| 14|| 29|| 34|| 10|| 3|| 4|| 7|| 20
|-
| 2001-2002|| HC Thurgovie|| LNB || 32|| 16|| 21|| 37|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| HC Thurgovie || LNB|| 38|| 25|| 28|| 53|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HC Thurgovie || LNB|| 45|| 30|| 40|| 70|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| HC Thurgovie || LNB|| 18|| 5|| 11|| 16|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Ambri-Piotta||  LNA|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

| 8 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en avril 1968
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international letton de hockey sur glace
Entraîneur letton de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur des Senators de New Haven
Joueur des Thunder Hawks de Thunder Bay
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur du Rögle BK
Joueur du Dinamo Riga
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Coire
Joueur du HC Thurgovie
Attaquant de hockey sur glace
Porte-drapeau olympique de la Lettonie